Бабула — фамилия.
 Бабула, Властимил (род. 1973) — чешский шахматист, гроссмейстер (1997).
 Бабула, Милан (род. 1950) — чешский шахматист, международный мастер (1983).